Il singolare del torneo di tennis Nottingham Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jo-Wilfried Tsonga che ha battuto in finale Alex Bogdanović 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Arvind Parmar (primo turno)
 Massimo Dell'Acqua (semifinali)
 Takao Suzuki (quarti di finale)
 Tuomas Ketola (secondo turno)

 Prakash Amritraj (primo turno)
 Jean-Michel Péquery (primo turno)
 Paul Baccanello (secondo turno)
 Jonathan Marray (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger 2004